Pullman City steht für: 

 Pullman City (Chicago), eine Werkssiedlung und Vorstadt von Chicago
 Pullman City (Eging am See), eine Westernstadt in Eging am See, Bayern
 Pullman City Harz (auch Pullman City II), eine Westernstadt in Hasselfelde, Sachsen-Anhalt
 Pullman City, früherer Name von No Name City, Western-Erlebnispark in Wöllersdorf, Österreich

Siehe auch:

 Pullman (Begriffsklärung)